

Geografia
 Mezzi Po – frazione rurale di Settimo Torinese

Persone
 Carlo Mezzi – ex calciatore italiano
 Filippo Mezzi – avvocato, dirigente d'azienda e politico italiano

Pagine correlate
Mezzo